Gugelmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Gugelmeier (1879–1945), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR, Oberbürgermeister von Lörrach
 Fritz Gugelmeier (1901–1978), deutscher Bauer, Winzer und Heimatdichter